Wirthle ist der Familienname folgender Personen:

 Werner Wirthle (1908–2001), deutscher Verleger
 Wilhelm Wirthle (1874–1960), deutscher Postbeamter und Politiker (DVP)